Кос-Вож — название рек в России:
 Кос-Вож (приток Елца — приток Елца.
 Кос-Вож (приток Шер-Вожа) — приток Шер-Вожа.

См. также 
 Косвож